Талас () или вал () се може односити на:
 талас (физика)
 трансверзални талас
 електромагнетски талас
 радио-талас
 микроталаси
 инфрацрвени талас
 видљива светлост
 ултраљубичасти зраци
 рендгенски зраци
 гама-зраци
 лонгитудинални талас
 звук (звучни талас)
 земљотрес (сеизмички талас)
 гравитациони талас
 водени талас

Талас се такође може односити и на:
 Талас (филм), немачки филм
 валин (-{Val}-)
 Талас (река), река у Киргистану и Казахстану
 , град у Киргистану у Талаској области
 Тараз, град у Казахстану у Жамбилској области
 Талас (Турска), град у Турској у вилајету Кајсери

Види још 
 Вал

Таласи
Грчки изрази